Ostatnia zima (film 1976)
 Ostatnia zima (film 2006)